Оргас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 154,48 км². Население — 2827 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Покровителями города считаются Сантисимо Кристо дель Ольвидо и святая дева дель Сокорро.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Толедо